Александър Михайлов Сивилов е български историк. Изследва връзките на Русия и СССР с Латинска Америка и Източна Азия. Има специален интерес към радикалната левица в периода от 1917 г. до края на Студената война. Той е координатор на eвразийски център „VIA EVRASIA“.

Биография 

Александър Сивилов е роден на 25 март 1980 г. в София, Народна република България. В периода от 1993 до 1998 г. учи в 73-то средно училище „Владислав Граматик“, училище с изучаване на чужди езици. През 2003 г. завършва магистратура по история на Русия към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е магистърска работа на тема „Михаил Горбачов и Николай Рижков – две гледни точки за Преустройството“. Специализира в Историческия факултет на Московския държавен университет, в департамента по политически науки на Университета Лойола в Чикаго (САЩ), и в департамента по политология на Университета Мейджи в Токио (Япония).  

От 2005 г. е редовен докторант към катедра „Нова и съвременна история“ на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с въпросите на преходите в Латинска Америка в най-ново време. Темата на дисертацията, по която работи, е „Преходите в Чили 1973 – 1990 г.“

Библиография 

 „Прегръдката на мечока – СССР и Латинска Америка“
 „Първият 11 септември. Чили 1973-1993“

Източници 

Български историци
Преподаватели в Софийския университет
Възпитаници на Московския университет
Възпитаници на Историческия факултет на Софийския университет
Родени в София